brejo-grandense – abitanti di Brejo Grande do Araguaia
brejo-grandense – abitanti di Brejo Grande